Овнатанян — армянская фамилия. Среди носителей большинство представляют семейную династию художников XVII—XIX веков.

Носители фамилии 
 Овнатанян, Агафон Мкртумович (1816—1893) — живописец и гравёр.
 
 Овнатанян, Арутюн (1706 — ?) — младший сын и ученик Овнатана Нагаша; родился в Ереване, с 1710 в Тифлисе.
 Овнатанян, Каро Томасович (1902—1970) — советский врач, хирург, доктор медицинских наук, профессор Донецкого медицинского института.
 Овнатанян, Мкртум (1779—1845) — живописец, сын Овнатана Овнатаняна, жил и работал в Тбилиси.
 Овнатанян, Овнатан (ок. 1730—1801) — живописец, сын Акопа Овнатаняна, придворный художник Ираклия II.

Другое 
 Овнатанян — ударный кратер на планете Меркурий, открытый 14 января 2008 года.